Зилов — фамилия; имеет женскую форму Зилова.
 Зиловы — русский дворянский род, восходящий к концу XVI в.
 Зилов, Вадим Георгиевич (род. 1940) — советский и российский нейрофизиолог, академик РАМН, академик РАН.
 Зилов, Владислав Александрович (1886—1965) — командир эсминца «Зоркий»; капитан 2-го ранга.
 Зилов, Лев Николаевич (1883—1937) — русский и советский писатель и поэт. 
 Зилов, Пётр Алексеевич (1850—1921) — русский физик, профессор Императорского Варшавского университета.

 Виктор Зилов — персонаж, главный герой пьесы Вампилова «Утиная Охота».

См. также 
 Зилово